Een verkeersweg:
 N632 (België)
 N632 (Frankrijk)
 N632 (Nederland), zie Provinciale weg 632
 N-632 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing